Xystophora är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Maximilian Ferdinand Wocke 1876. Xystophora ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Xystophora